Noțiunea de război de independență sau război de neatârnare este folosită pentru desemnarea unui război desfășurat pe teritoriul unei țări, sau pe fostul teritoriu al unei țări ocupate de către un alt stat, care se dorește a fi suverană prin adoptarea unei declarații de independență. Orice război de independență este declanșat odată ce statul, care a deținut anterior teritoriul, trimite trupe militare pentru a înfrânge mișcările locale rebele, respectiv pentru a clarifica prin toate mijloacele și a demonstra suveranitatea sa asupra acelui teritoriu. Dacă, după toate ostilitățile care au loc, mișcarea națională de refuzare a suveranității statului inițial suveran reușește prin obținerea unei victorii militare finale, respectiv printr-un tratat care consfințește independența, atunci războiul respectiv poate fi numit, retroactiv de multe ori, război de independență.

Spre exemplificare, în cazul României, încă de la începutul Războiului său de independență acest conflict militar a fost cunoscut ca Războiul de Independență al României. În cazul altor națiuni, respectiv al unui alt timp istoric, se poate plasa Războiul olandez de independență (1568 – 1648), care a fost cunoscut pentru cea mai mare parte a istoriei timpului său și după aceea ca Războiul de optzeci de ani.

Războaie de independență 

Unele exemple, aranjate alfabetic după numele țării care a devenit independentă sau după numele generic sub care sunt mai ales cunoscute, includ